Las pruebas de hípica en los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizarán en el Palacio de Versalles, ubicado en la localidad homónima, del 27 de julio al 6 de agosto del 2024.

Referencias

Enlaces externos
Pág. de París 2024 .

Hípica
2024
Juegos Olímpicos